La Película sin título de Deadpool (conocida como Deadpool 3) es una próxima película de superhéroes estadounidense basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre y dirigida por Shawn Levy. La película es la secuela de Deadpool (2016) y Deadpool 2 (2018), aunque, a diferencia de sus antecesoras que estuvieron ambientadas en la Saga de películas de los X-Men, esta se ambientará en el Universo cinematográfico de Marvel.  La película será la número 37 del Universo cinematográfico de Marvel y será la ultima de la Fase 5. La película será protagonizada por Ryan Reynolds que volverá a interpretar al personaje principal.

La Película sin título de Deadpool lleva muchos años en desarrollo, finalmente se estrenará el 8 de noviembre de 2024 y contará con la dirección de Shawn Levy, quien anteriormente trabajó con Reynolds en proyectos como Free Guy y The Adam Project.

Reparto 

 Ryan Reynolds como Wade Wilson / Deadpool: Un mercenario bromista con un factor de curación acelerada pero con severas desfiguraciones en su cuerpo después de ser sometido a un experimento que forzó su mutación regenerativa.
 Hugh Jackman como  James "Logan" Howlett / Wolverine: Un mutante cuyas asombrosas habilidades curativas y su esqueleto lleno de adamantium se combinan para hacerlo virtualmente inmortal. Jackman regresa a su papel de la saga fílmica de los X-Men de 20th Century Fox. Fue confirmado en un video promocional junto a Ryan Reynolds. Jackman aseguró que veremos al Wolverine más enojado, mordaz y agresivo.
Además, Emma Corrin aparecerá en la película en un papel de villana no revelado.

Producción 
Por primera vez, Marvel Studios, la productora de películas y series de Marvel, será la encargada de llevar adelante el film gracias a la compra de Fox.

Véase también 
 Deadpool 
 Deadpool 2

Referencias 

Cine
Marvel Comics